Gruenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Jitzchak Gruenbaum (1879–1970), der erste Minister für innere Angelegenheiten des Staates Israel
 Leon Gruenbaum (1934–2004), französischer Physiker und Whistleblower

Siehe auch:
 Grünbaum